«Яндекс.Фотки» — безкоштовний фотохостинг компанії «Яндекс». Обмеження на кількість завантажуваних зображень відсутні. Оригінали завантажених зображень зберігаються і доступні для перегляду. 

Фотохостинг Яндекс. Фотки має інтеграцію з блог-сервісом «Я.ру». Для отримання інформації про нові фотографії авторів можна позначити їх улюбленими, а також отримувати коментарі за допомогою розширення «Елементи Яндекса» для браузерів Mozilla Firefox, Internet Explorer та Safari.

Можливості 

Завантажені фотографії групуються в іменованих альбомах, які можуть мати чотири рівня вкладеності. Усередині альбому можливі кілька способів сортування — за часом завантаження (використовується за умовчанням), датою зйомки (на основі EXIF), а також ручне сортування, коли порядок проходження фотографій встановлюється мишею. 

Для анотування фотографій крім полів містять назву та опис, можуть використовуватися теги, а на самих зображеннях мишею можуть зазначатися прямокутні області, яким призначаються довільні підписи, або вказується користувач Я.ру. Змінюючи налаштування свого облікового запису користувач може дозволити іншим вказувати себе на фотографіях, а також додавати теги на його фотографії. 

Керування рівнями доступу дозволяє обмежувати видимість як окремих фотографій (видно всім, лише друзям на Я.ру або лише для самого власника), а також захищати від перегляду паролем цілі альбоми. 

Завантажені фотографії можуть бути піддані найпростішої обробці — поворот, кадрування, лінійна тонова корекція (яскравість, контраст, насиченість). 

Користувачі беруть участь у різноманітних творчих фотоконкурсах, з системою голосування, яка виключає махінації з голосами та їх накрутку.

Завантаження 

Для приміщення фотографій на сервіс є кілька способів. З браузера фотографії можуть бути завантажені або через програму на Adobe Flash, або зі звичайної вебформи. 
 
Для мобільних пристроїв (наприклад, мобільних телефонів), що працюють під керуванням iPhone OS, Symbian, Android та Windows Mobile існує програма-клієнт. 

Користувачі Windows XP, Windows Vista і Windows 7 можуть встановити спеціальну програму Яндекс. Фотки, яка дозволяє впорядкувати архів фотографій на комп'ютері, і завантажувати їх на сервіс.

Підтримка EXIF 

EXIF-дані в усіченому вигляді доступні для перегляду. Відображаються такі з них: умови зйомки (витримка, діафрагма, фокусна відстань, ISO, значення експокорекції), а також час зйомки та виробник з моделлю камери. Останнє є гіперпосиланням, перейшовши по якій користувач потрапляє на опис відповідного пристрою на Яндекс.Маркет. На основі даних про час зйомки — зображення можна сортувати всередині альбому, використовуючи пошук по сервісу — можливо знайти знімки зроблені певною моделлю фотоапарата. EXIF-дані містить лише зображення-оригінал, зменшені ж варіанти — їх не мають. 

Фотокамери, оснащені датчиком орієнтації, записують своє становище на момент зйомки в EXIF, що дозволяє сервісу Яндекс. Фотки розгортати фотографії в нормальне положення без додаткових дій з боку користувача. 

Якщо в EXIF фотографії прописані координати місця зйомки (або GPS-приймачем вбудованим в камеру або користувачем вручну), то після завантаження знімки будуть автоматично позиціоновані на карті світу, яка впроваджується в сторінку з сервісу Яндекс.Карти. З інших фотохостингів подібною можливістю володіють Panoramio, Flickr та Picasa Web Albums. 
Також, якщо в EXIF (а точніше в IPTC) фотографії є теги або опис — то вони будуть враховані при завантаженні фотографій на сервіс (тільки у випадку використання сторінки Adobe Flash завантажувача).

Підтримка ICC 

З певними обмеженнями підтримується зберігання ICC-профілів для завантажених зображень.

API 

Сервіс Яндекс.Фотки має відкритим для сторонніх розробників API. З його використанням співробітниками Яндекс реалізовані програма-клієнт для мобільних пристроїв, клієнт для iPhone/iPod touch, розроблений в рамках проекту Яндекс.Нано. 

Користувачі, використовуючи API, реалізували ряд додатків, серед яких розширення для Adobe Photoshop - Adobe Photoshop Lightroom, Редактор блогів Windows Live і Picasa, а також сервіс Evermap для показу фотографій на карті у вигляді віджета на будь-якому сайті або блозі.

Обмеження 
 Рівень вкладеності альбомів, за допомогою яких групуються зображення не може перевищувати чотирьох. 
 EXIF відсутня у всіх розмірів зображення, за винятком оригіналу.

Див. також 
 Порівняння фотохостингів
 Геотегування

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт  
 Клуб сервісу «Яндекс. Фотки»  на «Я.ру» 
 Документація  по API. 
 
 Яндекс. Фотки: Flickr від Яндекса 
 Яндекс. Фотки: фоторедактор від Яндекса 
 «Яндекс. Фотки»: подарунок фотопрофессіоналам та любителям  
 Яндекс. Флікр 
 Огляд популярних фотохостингових сервісів  

Яндекс
Хостинг зображень
Засновані в Росії 2007